Винсент (Винни) А́пписи (; 13 сентября 1957, Бруклин, Нью-Йорк) — американский барабанщик, известный по работе в группах «тяжёлой» направленности — Black Sabbath, Dio, Heaven and Hell. Потомок выходцев из Италии. В возрасте 18 лет играл также с Джоном Ленноном. Младший брат барабанщика Кармина Апписи.

Родился в Бруклине в семье Кармина Чарльза и Мэри Апписи.

Дискография 
Rick Derringer
 Derringer (1976)
 Sweet Evil (1977)
 Derringer Live (1978)

Axis
 It’s A Circus World (1978)

Black Sabbath
 Mob Rules (1981)
 Live Evil (1982)
 Dehumanizer (1992)
 Black Sabbath: The Dio Years (2007)
 Live at Hammersmith Odeon (2007)

Dio
 Holy Diver (1983)
 The Last in Line (1984)
 Sacred Heart (1985)
 Intermission (1985)
 Dream Evil (1987)
 Strange Highways (1994)
 Angry Machines (1996)
 Inferno - Last in Live (1998)

World War III
 World War III (1990)

Power Project
 Dinosaurs (2006)

'Legged Dogg
 Frozen Summer (2006)

Heaven and Hell
 Live from Radio City Music Hall (2007)
 The Devil You Know (2009)

Hollywood Monsters
 Hollywood Monsters — Big Trouble (2014)

Stonehand
 Stonehand — When The Devil Comes (2015)

Примечания 

Музыканты Black Sabbath
Ударники США
Музыканты Dio